|-
| 153901 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153902 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153903 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153904 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153905 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153906 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153907 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153908 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153909 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153910 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153911 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153912 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153913 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153914 - ||  || 14 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 153915 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153916 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153917 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153918 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153919 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153920 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153921 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153922 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153923 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153924 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153925 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153926 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153927 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153928 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153929 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153930 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153931 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153932 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153933 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153934 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153935 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153936 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153937 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153938 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153939 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153940 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153941 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153942 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153943 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153944 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153945 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153946 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153947 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153948 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153949 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153950 - ||  || 20 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153951 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153952 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 153953 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153954 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153955 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 153956 - ||  || 12 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 153957 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153958 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153959 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153960 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153961 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153962 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153963 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153964 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153965 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153966 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153967 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153968 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153969 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153970 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153971 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153972 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153973 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153974 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153975 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153976 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153977 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153978 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153979 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153980 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153981 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153982 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153983 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153984 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 153985 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153986 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153987 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153988 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153989 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153990 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153991 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153992 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153993 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153994 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153995 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153996 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153997 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 153998 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 153999 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154000 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-